Термин Корридо может иметь несколько значений:
 Корридо (песня) — жанр мексиканской песни
 Корридо (коммуна) — коммуна в Италии